Het seizoen 1997/98 was het vierde seizoen dat om het landskampioenschap van Andorra in het voetbal werd gestreden. De elf deelnemende clubs speelde tweemaal tegen elkaar, voor een totaal van 20 wedstrijden per club. CE Principat wist hun titel te verdedigen door ongeslagen kampioen te worden.

Teams en stadion

Teams 
Aan de Primera Divisió namen dit seizoen elf ploegen deel. Van de twaalf ploegen van vorig seizoen deden er negen dit seizoen weer mee. FC Aldosa, UE Les Bons en Spordany Juvenil schreven zich niet in. CE Benito en FC Engolasters maakten hun debuut in de Primera Divisió.

Stadion 
De wedstrijden in de Primera Divisió worden gespeeld op een accommodatie die door de Andorrese voetbalbond beheerd wordt. Dit seizoen werden de wedstrijden gespeeld in het Camp d'Esports d'Aixovall.

Ranglijst 
Regerend kampioen CE Principat profileerde zich wederom als titelkandidaat, door de eerste zes wedstrijden allemaal te winnen. Ook FC Santa Coloma had na zes duels nog geen punt gemorst, maar zij hadden een wedstrijd minder gespeeld: omdat er een oneven aantal ploegen deelnam, was er elke speelronde een ploeg die niet in actie kwam. Op de zevende speeldag zou Principat het op moeten nemen tegen Deportivo La Massana, maar deze wedstrijd werd uitgesteld. Hierdoor kon Santa Coloma op gelijke hoogte komen. Twee rondes was Principat vrijgesteld, waardoor Santa Coloma de koppositie overnam. Op de tiende speeldag namen Santa Coloma en Principat het tegen elkaar op. Deze wedstrijd eindigde in een gelijkspel, voor beide ploegen het eerste puntenverlies van de competitie. Hierdoor nam FC Encamp - dat alleen van Santa Coloma had verloren - de tweede plek over van Principat. Een ronde later heroverde Principat deze plek echter weer, door Encamp in een onderling duel te verslaan. Halverwege de competitie ging Santa Coloma aan de leiding, met drie punten meer dan Principat. Zij hadden echter een wedstrijd minder gespeeld. Encamp stond derde, met een punt minder dan Principat en zes punten meer dan Inter Club d'Escaldes, dat vierde stond. De nummer twee van vorig seizoen, FC Andorra Veterans, stond laatste met slechts twee punten.

Encamp haakte het begin van de tweede seizoenshelft af in de titelstrijd, door een gelijkspel tegen FC Engolasters en een nederlaag tegen Santa Coloma. Principat won de inhaalwedstrijd tegen Deportivo La Massana, waardoor ze weer evenveel punten hadden als Santa Coloma, hoewel Santa Coloma nog altijd eerste stond op doelsaldo. Op de veertiende speeldag was Santa Coloma vrij, waardoor Principat weer aan de leiding kon komen. De volgende weken wonnen beide ploegen hun duels, totdat Principat begin april gelijk speelde tegen Encamp. In de stand had Santa Coloma nog altijd een punt minder dan Principat, maar mochten ze wel nog een wedstrijd meer spelen. Op de twintigste speeldag was Principat vrij; dankzij een zege op Inter Escaldes nam Santa Coloma weer de leiding over. Met nog twee duels te gaan hadden ze twee punten meer dan Principat, maar de beslissing zou vallen op de voorlaatste speeldag, toen beide ploegen tegenover elkaar stonden. Principat trok in dat duel aan het langste eind (1-0) en bracht Santa Coloma hun enige nederlaag van het seizoen toe. In de laatste week stelde Principat de titel veilig, middels een eenvoudige zege op Deportivo La Massana. Het was de tweede titel voor 'Princi' en de eerste keer dat een ploeg in Andorra ongeslagen kampioen werd. Dit seizoen maakte voor Principat deel uit van een reeks van 54 competitieduels op rij (tussen 1997 en 1999) waarin ze ongeslagen bleven. Voor de FC Andorra-veteranen was dit het laatste seizoen in de Primera Divisió; volgend seizoen zouden ze niet meer terugkeren.

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Positieverloop per club 
Het duel tussen CE Principat en Deportivo La Massana stond op het programma tijdens de zevende speeldag. Deze wedstrijd werd echter uitgesteld tot na de twaalfde speelronde. In dit overzicht is deze wedstrijd opgenomen bij de dertiende speelronde.

Topscorer 
De topscorerstitel ging naar Rafael Sánchez van vice-kampioen FC Santa Coloma, die 36 doelpunten wist te maken.

Externe links 
 Federación Andorrana de Futbol

Voetbal in Andorra
Competitievoetbal 1996/97